Goethestraße 12 oder Goethestrasse 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Goethestraße 12 in Bad Freienwalde, Pfarrkirche, siehe Goethestraße (Bad Freienwalde) #Die Häuser
 Goethestraße 12 in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/G #Goethestraße
 Goethestraße 12 (Mönchengladbach)
 Goethestraße 12 in Quedlinburg, siehe Goethestraße 4a, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 (Gernrode)
 Villa Lina (Alt-Radebeul) in Radebeul
 Goethestrasse 12–14 in Stäfa, siehe Liste der Kulturgüter in Stäfa